Josef Michl ist der Name folgender Personen:

* Josef Michl (Schauspieler) (1893–1951), deutscher Schauspieler und Inspizient
 Josef Michl (Chemiker) (* 1939), tschechoslowakisch-US-amerikanischer Chemiker
 Josef Michl-Bernhard (1888–1951), österreichischer Sänger, Gesangspädagoge und Intendant